

Patronyme
 Louis-Philibert d'Aubignosc, (1774–1847) fut un militaire français.
 Alfred d'Aubignosc, (1804-1858), fut un militaire français.

Toponymie
 Aubignosc est une commune française. 

Homonymie
Homonymie de patronyme